Seitz pode se referir a:

 Karl Josef Seitz
 Ludwig Seitz
 Rüdiger Seitz
 Michael Seitz
 4978 Seitz

Desambiguação